Příjmení Marsalis nese rodina jazzových hudebníků:

 Ellis Marsalis, Sr. (1908–2004) – podnikatel
 Ellis Marsalis, Jr. (1934–2020) – klavírista, syn Ellise staršího
 Branford Marsalis (* 1960) – saxofonista, syn Ellise mladšího
 Wynton Marsalis (* 1961) – trumpetista, syn Ellise mladšího
 Delfeayo Marsalis (* 1965) – pozounista, syn Ellise mladšího
 Jason Marsalis (* 1977) – bubeník, syn Ellise mladšího
 Marsalis Music – hudební vydavatelství založené Branfordem Marsalisem